Аранча Санчес Вікаріо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Петра Лангрова. 

Іва Майолі виграла титул, перемігши у фіналі Руксандру Драгомір з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Анке Губер (2-ге коло)
  Іва Майолі (переможниця)
  Бренда Шульц-Маккарті (1-ше коло)
  Марі П'єрс (чвертьфінал)
  Руксандра Драгомір (фінал)
  Сандрін Тестю (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Тур WTA 1997
WTA Hamburg